A holmi, Bessenyei György műve
 Holmi, folyóirat